

Patronyme 

 Guido Landra (1913–1980), anthropologue et théoricien du racisme italien ;
 María Landra (1983–), joueuse argentine de basket-ball ;
 Sylvie Landra, monteuse française.